Шанда — присілок, Гур'євський округ, Кемеровська область, Росія
 Міхал Шанда (*1965) — чеський письменник